Brent steht für:

 Brent (Familienname), der Familienname Brent
 Brent (Adelsgeschlecht)
 Brent (Ölfeld), ein Ölfeld in der Nordsee, damit verbunden:
 Brent (Öl), Rohölsorte
 Brent Spar, schwimmender Öllagertank
 Brent (Vorname), der Vorname Brent
 Brent-Krater, Meteoritenkrater in Ontario, Kanada
 Brent-Verfahren, Verfahren der numerischen Mathematik zur iterativen Bestimmung einer Nullstelle
 Larry Brent, eine fiktive Trivialromanfigur 

Gewässer:

 Brent Reservoir, Stausee in London
 River Brent, Nebenfluss der Themse in London

Orte im Vereinigten Königreich:

 East Brent, Somerset, England
 London Borough of Brent, Stadtbezirk von London
 South Brent, Devon, England

in Kanada:

 Brent (Ontario)

in der Schweiz:

 Brent (Montreux), Ortsteil von Montreux

in den Vereinigten Staaten:

 Brent (Alabama)
 Brent (Florida)
 Brent (Georgia)
 Brent (Kentucky)
 Brent (Oklahoma)
 Brent (Pennsylvania)
 Brent (South Carolina)
 Brent Creek (Michigan)
 Brent Woods (Indiana)

Siehe auch:
 Brend
 Brant